Gremese – casa editrice italiana
 Bruno Gremese (1927-2000) – calciatore italiano
 Ramiro Gremese (1918-2002) – calciatore italiano